Amerikai Egyesült Államok
Moscow (Lamar megye, Alabama)
Moscow (Marengo megye, Alabama)
Moscow (Arkansas)
Moscow (Idaho)
Moscow (Indiana)
Moscow (Iowa)
Moscow (Kansas)
Moscow (Kentucky)
Moscow (Maine)
Moscow (Maryland)
Moscow (Minnesota)
Moscow (Mississippi)
Moscow (Nyugat-Virginia)
Moscow (Clermont megye, Ohio)
Moscow (Licking megye, Ohio)
Moscow (Pennsylvania)
Moscow (Tennessee)
Moscow (Texas)
Moscow (Vermont)
Moscow (város, Wisconsin)
Moscow (közösség, Wisconsin)
 Oroszország
Moszkva